Elephant (1989), een Noord-Ierse film uit 1989
 Elephant (2003), een door Gus Van Sant geregisseerde Amerikaanse film uit 2003
 Elephant (album), een muziekalbum van The White Stripes uit 2003
 The Elephant Song, een door Kamahl gezongen lied uit 1975
 Elephant (band), een Nederlandse indieband.